Hidalgo é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Hidalgo (Novo México)
Condado de Hidalgo (Texas)

Desambiguações de topônimos